Ivissuartooq bezeichnet:
 Ivissuartooq (Insel, Aasiaat), Insel im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Ivissuartooq (Insel, Ilulissat) (auch Ivissuartoq), Insel im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Ivissuartooq (Insel, Alanngua, östlich) (auch Ivissuartoq), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Ivissuartooq (Insel, Alanngua, westlich) (auch Ivissuartoq), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Ivissuartooq (Insel, bei Atammik), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Ivissuartooq (Insel, bei Maniitsoq), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Ivissuartooq (Insel, bei Napasoq, nördlich) (auch Ivissuartoq), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Ivissuartooq (Insel, bei Napasoq, südlich), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Ivissuartooq (Insel, Tartutooq), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Ivissuartooq (Insel, Kigutilik), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Ivissuartooq (Insel, Teltøerne), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Ivissuartooq (Insel, Qaqortoq), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Ivissuartooq (Inselgruppe), Inselgruppe im Distrikt Narsaq, Grönland